Щербово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Щербово — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Щербово — деревня в Ляховичском районе Брестской области.

Россия 
 Щербово — село в Савинском районе Ивановской области.
 Щербово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Щербово — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Щербово — село в Болховском районе Орловской области.
 Щербово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Щербово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Щербово — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Щербово — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Щербово — посёлок в Торжокском районе Тверской области.
 Щербово — деревня в Угличском районе Ярославской области.